A Falecida é uma peça de teatro escrita por Nelson Rodrigues em 1953 e encenada inúmeras vezes pelos palcos brasileiros desde então. Considerada a primeira de suas "tragédias cariocas", oferece um panorama de vários tipos urbanos e suburbanos do Rio de Janeiro. Foi montada pela primeira pela Companhia Dramática Nacional e recebeu direção do quase estreante José Maria Monteiro. A linguagem coloquial, os diálogos sobre futebol e outros assuntos corriqueiros assustaram de pronto a plateia do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, também fizeram dela um sucesso comercial.

A Falecida representa um ponto de virada na obra de Nelson Rodrigues, na medida em que, até então, suas peças eram consideradas "míticas", com lugares incertos, representando arquétipos e revelando algo de "escuso" na alma brasileira, enquanto que, com e partir d'A Falecida, o lugar é explicitamente a zona norte carioca dos anos 50 num cotidiano brasileiro vulgar.

A protagonista Zulmira, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, acredita-se moribunda por causa da tuberculose e planeja para si mesma um enterro luxuoso para compensar sua vida modesta.

Em 1964, a peça teve uma adaptação cinematográfica muito premiada: A Falecida, com direção de Leon Hirszman, roteiro dele com o documentarista Eduardo Coutinho, sendo também o primeiro filme com Fernanda Montenegro.

Peças de teatro de Nelson Rodrigues